

Населені пункти та їхні частини

 Каролев — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Каролев — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Каролев — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Каролев — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Каролев — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Каролев — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Каролев — частина міста Паб'яніце в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Каролев — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Каролев — частина села Рудники в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — частина села Острув у гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — частина села Дмосін-Другий в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Каролев — частина села Ксьонжениці в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Каролев — частина села Лащин у гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства

Примітки